Radio Campus est le nom d'une radio associative basée à Villeneuve-d'Ascq sur le campus de l'université Lille 1, dont le nom a par la suite été utilisé par de nombreuses stations de radio étudiantes. En France, les Radios Campus sont réunies dans leur réseau de diffusion national Radio Campus France :

Voici une liste de toutes les autres stations situées dans le monde :

Afrique du Sud 
 Le Cap - UCT Radio, université du Cap
 Johannesbourg - UJFM Campus Radio, université de Johannesbourg
 South African scope; Internet broadcast - Unisa Radio, University of South Africa (distance education)
 Port Elizabeth - Internet broadcast - Madibaz Radio, université métropolitaine Nelson Mandela

Autriche 
 Sankt Pölten - Campus Radio 94.4, St. Pölten University of Applied Sciences

Bangladesh 
 Campus Radio-CAMPUS ADDA Northern University Bangladesh, NUB
 Sylhet-campus radio|Sylhet Engineering College, Sylhet
 Campus Radio-Radio AUST|Ahahsanullah University for Science and Technology

Belgique 
 Bruxelles - Radio Campus Brussels :

Canada 
 Voir List of campus radio stations in Canada.

Émirats arabes unis 
 Dubai - Campus Radio ME, Dubai
 Dubai

États-Unis

France 
La Confédération des radios de grandes écoles :

Italie 
 Pavie
 Savone

Pays-Bas 
 Delft -

Pakistan 
 Campus Radio in Pakistan - Campus Radio FM 98.6 Hazara University Mansehra

Philippines 
 Arriba Campus Radio 87.9 FM, Colegio de San Juan de Letran-Bataan

Royaume-Uni 

 Londres

Russie 
 Moscou - Université d'État de Moscou, Radio Storm, Moscow State University, Faculty of Economics

Singapour 
 Bras Basah - SMU Campus Radio, Singapore Management University

Sri Lanka 
 Horana, Sri Palee Campus - Campus Radio, University of Colombo,

Suisse 
 Lausanne - Fréquence Banane, EPFL

Thaïlande 
 Bangkok - université Chulalongkorn FM 101.50

Tunisie 
 Tunis - Radio Campus, dirigé par l'Association du Disque Rouge, www.radiocampustunis.radiostream321.com